Mafokate ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mafokate, südafrikanischer Musiker, Schauspieler, Tänzer und Musikproduzent
 Enos Mafokate (* 1946), südafrikanischer Springreiter